In 2017 werd het 59ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FFDF en werd gespeeld van 4 februari tot 6 mei. Brasiliense werd de kampioen.

De kampioen en vicekampioen plaatsten zich voor de Série D, Copa Verde en Copa do Brasil, allen de edities van 2018.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er penalty's genomen, tussen haakjes weergegeven.
	
Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil